Llamas de la Ribera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llamas de la Ribera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Llamas de la Ribera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar